Die Sky Open 2009 fanden vom 17. bis 23. September 2009 in Kairo, Ägypten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2009/10 und gehörte zur Kategorie Super Series Platinum. Es war mit 147.500 US-Dollar dotiert.
 
Im Finale traf der Weltranglistenführende Karim Darwish auf Grégory Gaultier, den er mit 11:6, 7:11, 6:11, 11:9 und 11:3 besiegte.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, davon waren acht Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die 16 besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Karim Samy einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2009/10
2009